Матвій Пстроконський (канцлер) (1553—1609)
Матвій Пстроконський (воєвода) (1670—1707)